Basalt (gesteente), een basisch vulkanisch stollingsgesteente, gevormd door de stolling van lava
Basalt (zorg), een expertisecentrum voor medisch-specialistische revalidatiezorg (Zuid-Holland)

Locaties:
Basalt (Colorado), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Colorado
Basalt (Idaho), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Idaho